Boliviaanse boomgors
 Cochabambaboomgors
 Driestreepboomgors
 Gekraagde boomgors
 Grijsborstboomgors
 Grijsflankboomgors
 Grijsrugboomgors
 Grijsstaartboomgors
 Grijze boomgors
 Kastanjebuikboomgors
 Prachtboomgors
 Roestborstboomgors
 Roestbrauwboomgors
 Roodborstboomgors
 Roodbrauwboomgors
 Roodflankboomgors
 Roodstuitboomgors
 Tucumánboomgors
 Zwartbandboomgors
 Zwartrosse boomgors
 Zwartwangboomgors